Johannes Helms henviser til:

 Johannes Helms (forfatter) (1828-1895), dansk forfatter og skolemand
 Johannes Helms (forstmand) (1865-1934), dansk forstmand og professor